Lazzaro Mocenigo – ammiraglio italiano della Repubblica di Venezia
 Lazzaro Mocenigo – incrociatore ausiliario della Regia Marina varato nel 1928
 Lazzaro Mocenigo – sommergibile della Regia Marina varato nel 1919
 Lazzaro Mocenigo – sommergibile della Regia Marina varato nel 1938
 Lazzaro Mocenigo (S 514) – sottomarino italiano varato nel 1968